Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2014 проводился с 17 по 23 февраля 2014 в городе Шаффхаузен.

В чемпионате принимало участие 6 команд.

Победителями чемпионата стала команда Flims Swisspro (скип Биния Фельчер), победившая в финале команду Aarau PwC (скип Сильвана Тиринзони). Бронзовые медали завоевала команда Baden Regio Halter (скип Алина Пец).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2014.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в два круга. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (четвертьфинал или «1-я команда против 2-й»). Проигравшая команда встречается в полуфинале с 3-й командой; победитель полуфинала проходит в финал, проигравший занимает общее 3-е место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 
{{PagePlayoffBracket 
| RD1= Четвертьфинал(1-я команда против 2-й)
| RD2= Полуфинал
| RD3= Финал
| team-width = 160px

| RD1-seed1= 1
| RD1-team1= 
| RD1-score1= 4
| RD1-seed2= 2
| RD1-team2= | RD1-score2= 7
| RD1-seed3= 3
| RD1-team3= Flims Swisspro (Биния Фельчер)
| RD1-score3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= 
| RD1-score4= 

| RD2-seed1= 1
| RD2-team1= 
| RD2-score1= 4
| RD2-seed2= 3
| RD2-team2= Flims Swisspro (Биния Фельчер)
| RD2-score2= 6

| RD3-seed1= 2
| RD3-team1= 
| RD3-score1= 3
| RD3-seed2= 3
| RD3-team2= Flims Swisspro (Биния Фельчер)
| RD3-score2= 11
}}Четвертьфинал (1-я команда против 2-й). 22 февраля, 18:30Полуфинал. 23 февраля, 9:00Финал.' 23 февраля, 14:30''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2014
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2014
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар 2014

Спорт в Швейцарии в 2014 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди женщин